Sainte-Gauburge, ancienne commune française de l'Orne intégrée à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe.
 Sainte-Gauburge ou Sainte-Gauburge-de-la-Coudre, ancienne commune française de l'Orne intégrée à Saint-Cyr-la-Rosière.
 Prieuré Sainte-Gauburge, ancien prieuré situé sur l'ancienne commune de Sainte-Gauburge, aujourd'hui sur Saint-Cyr-la-Rosière.

Voir aussi 
 Sainte Walburge